Marco Antônio Dias Cerdá (Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1970) é um desportista, dirigente esportivo e ex-atleta de futebol brasileiro que atuava como goleiro.

Biografia 
Inicia a sua carreira em 1984 no Clube de Regatas do Flamengo na categoria Sub-14 (Infantil). Em 1986, joga como juvenil (Sub-17) pelo Fluminense Futebol Clube. Retorna em seguida ao Flamengo onde fica até 1987, já na categoria Sub-18 (Juniores). Pelo Rubro-Negro sagra-se campeão estadual em 1984, 1985 e 1987. Em 1985, é campeão Brasileiro disputando a Copa São Paulo.

Em 1986, é convocado à Seleção Brasileira, Sub-21, para a disputa do Campeonato Mundial de la Imigración, em Tenerife, Espanha.

Em 1988, se transfere para a Associação Atlética Cabofriense, participando do Estadual categoria Sub-21, já sendo o terceiro goleiro dos profissionais. O time dispunha de Paulo César Gusmão, cedido pelo Club de Regatas Vasco da Gama, e Ayala.

Entre 1989 e 1990 atua pelo Santos Futebol Clube nas categorias Sub-21, Sub-23 (Aspirantes) e profissional, como reserva de Sérgio e Nílton. No Campeonato Paulista de Aspirantes é o arqueiro titular.

Sem chances na Vila Belmiro, transfere-se novamente à Associação Atlética Cabofriense, onde permanece entre 1990 e 1992. No primeiro ano o time disputa a 1ª divisão. Nos seguintes, a 2ª divisão do Rio de Janeiro.

Entre 1991 e 1992 defende a meta da Seleção do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais.

Em 1993, é contratado pelo América Futebol Clube-TR, nesta que foi a última participação da agremiação no Campeonato Estadual da 1ª divisão do Rio de Janeiro.

Em 1994, se transfere para o Barra Mansa Futebol Clube, por onde disputa o Campeonato Estadual da 2ª divisão e a Copa Rio.

Em 1995, disputa o Campeonato Estadual da 1ª divisão pelo Esporte Clube Barreira, hoje intitulado Boavista Sport Club. O elenco estava recheado de jogadores veteranos e consagrados como Adílio, Andrade e Mendonça. No segundo semestre, atua pelo Guarapari Esporte Clube, do Espírito Santo, para a disputa do Campeonato Capixaba daquele ano.

Em 1996, retorna ao Barra Mansa Futebol Clube, sagrando-se vice-campeão estadual da 2ª divisão e vice-campeão da Copa Rio.

Advém, a partir de então, uma carreira na Europa. Entre 1996 e 1997 atua pelo Real Club Celta de Vigo. Pela tradicional equipe da Galiza disputa o Campeonato Espanhol da 2ª divisão “B” durante dois anos. Do Celta, se transfere ao Gondomar, pelo qual disputa a 3ª divisão espanhola da temporada 96/97. No mesmo ano atua pelo V.V.O.H. Polder, dos Países Baixos, no Campeonato Holandês Hoof Class (3ª divisão) da temporada 97/98. Em 1998, joga pelo Grupo Desportivo Estoril Praia, da 2ª divisão de Portugal. Entre 1998 e 2002 é cedido ao Pontevedra Club de Fútbol, da Espanha. É emprestado nesse período a outros clubes espanhóis como Cerponzons, Ribadumia e Poio.

Em 2004, já de volta ao Brasil, atua pelo Clube da Paz, no Campeonato Estadual da 3ª divisão. Em 2005, é o goleiro do Estácio de Sá Futebol Clube e do Nilópolis Futebol Clube. No ano seguinte, defende a meta do Teresópolis Futebol Clube, quando a equipe serrana é vencedora da seletiva classificatória à 2ª divisão, conquistando o acesso.

Encerra a carreira de atleta no Esporte Clube Nova Cidade entre 2006 e 2007, disputando a 3ª divisão de Profissionais do Estado do Rio de Janeiro.

Em 2009 é convidado pelo treinador Mauro Veras para integrar sua comissão tecnica no Sport Club Tangará do Mato Grosso, mas por problemas de lesão dos goleiros da equipe atua em algumas partidas da Copa Governador aos 39 anos.

Atua posteriormente na função de treinador de goleiros por Pontevedra Club de Fútbol da Espanha, Huracán Buceo do Uruguay e America Football Club do RJ.

Atualmente é empresário e dirigente esportivo.

Títulos 
Flamengo
 1984, 1985 e 1987 - Infantil e Juvenil;
 1985 - Campeão Brasileiro da Copa São Paulo;

Barra Mansa
 1996 - Vice-campeão da 2ª divisão do Rio de Janeiro;
 1996 - Vice-campeão da Copa Rio;

Fontes 
 
 
 
 

Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20
Goleiros do Rio de Janeiro (estado)
Goleiros do Clube de Regatas do Flamengo
Goleiros do Santos Futebol Clube